Australian Open 2013 i damedouble var en del af Australian Open 2013. Det var 87. gang der bliver spillet om damedoubletitlen ved Australian Open. Turneringen havde deltagelse af 64 par, hvoraf de 57 havde sikret sig direkte adgang på grundlag af deres verdensranglisteplacering. De sidste syv par deltog på et wildcard.

Mesterskabet blev vundet af det italienske par Sara Errani og Roberta Vinci, som dermed vandt deres tredje grand slam-titel i damedouble efter tidligere at have vundet titlerne ved French Open og US Open i 2012. Italienernes hidtil bedste resultat i Australian Open havde været finalepladsen året før. Finalen blev spillet fredag den 25. januar 2013 på Rod Laver Arena, hvor det italienske par besejrede det australske par bestående af Ashleigh Barty og Casey Dellacqua i tre sæt, 6-2 3-6 6-2. Australienerne deltog på et wildcard og havde været turneringens store overraskelse, da de spillede sig frem til finalen uden tab af sæt, og de blev dermed det første rent australske par i Australian Open-finalen siden 1977.

Spillere

Seedninger

Resultater

Første til tredje runde

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Kilde / eksterne henvisninger 
 Australian Open – Draws – Women's doubles 

Damedouble 2013
2013